Chasmosaurinae fue una subfamilia de dinosaurios ceratópsidos.  Fueron uno de los grupos de herbívoros más exitosos de su época. Los chasmosaurinos aparecieron en el Campaniense temprano  y se extinguieron, junto al resto de dinosarios no-aviales, en la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Generalmente las características más distinctivas de los chasmosaurinos son sus cuernos orbitales y  una gran gola ósea sin predominantes espinas óseas; los centrosaurinos generalmente poseían cuernos orbitales cortos y largas espinas en sus golas.

Chasmosaurinae evolucionó en el oeste de América del Norte (Laramidia). Actualmente se les conoce de rocas del oeste de Canadá, Estados Unidos y del norte de Méjico. Eran animales muy diversos, se veían entre los grupos de dinosaurios más ricos en especies, con nuevas especies nombradas frecuentemente. Su gran diversidad de especies probablemente viene de las gloas óseas. La distinctiva forma de sus golas con los cuernillos en sus bordes (epoccipitales) ayudan a reconocer la especie de restos  incompletos.

Clasificación
A continuación el análisis filogenético de Mallon et al. (2016), siguiento el más tradicional esquema de momología epiparietal de su descripción de Spiclypeus shipporum. Quitaron a Bravoceratops y Eotriceratops  ya que disminuían la resolución del análissi por la nueva interpretación de las configurciones epiparietales. Regaliceratops no resultó ser miembro de Triceratopsini.

A continuación los resultados del análisis filogenético de Fowler y Freedman Fowler et al, (2020). Los autores sugirieron que existieron dos linajes de chasmosaurinos contemporáneos en el cretácico tardío- el linaje norteño de Chasmosaurus,  donde los márgenes de la gola empezaban con forma de corazón y se doblaban sobre sí mismos, y el linaje sureño de Pentaceratops, donde la muesca  en los márgenes con forma de corazón se veía cerrada. Este segundo linaje pudo haber dado origen a  Triceratopsini. Al igual que con Mallon et al., algunoss taxones basados en restos incompletos o juveniles (Bravoceratops y Agujaceratops) se vieron excluidos. Pese a que no recuperaron un "linaje de Pentaceratops" singular como predijeron, los autores especularon que tal vez se debía a que algunos especímenes de  Pentaceratops sternbergii no estaban bien cladiicado, y que futuros estudios podrían referirlos a otras especies. Los autores también notaron que algunas especies más nuevas en el momento, presentes en Mallon et al., se vieron excluidas (Spiclypeus, Regaliceratops, etc.) porque aún no se habían codificado a su matriz de datos.

Finalmente, siguiendo las ideas de Fowler y Freedman Fowler et al.,  Dalman et al. (2022) realizaron un análisis más extensivo, incluyendo especies excluidas anteriormente y especímenes que no están asociados a un taxón específico, por falta de descripción o por falta de consenso.

Referencias

Enlaces externos

 

Ceratopsidae